Jamel bezeichnet:

 Jamel (Banzkow), Ortsteil der Gemeinde Banzkow im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Jamel (Gägelow), Ortsteil der Gemeinde Gägelow im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Jamel (Shabeellaha Dhexe), einen Ort in Somalia

Personen
 Jamel Debbouze (* 1975), ein französischer Filmschauspieler und Komiker marokkanischer Herkunft
 Jamel Saihi (* 1987), ein tunesischer Fußballspieler